Municipio de Washington puede referirse a 238 municipios en los Estados Unidos (listados aquí por estado, número de municipios en cada estado en paréntesis):

Municipio de Washington (Arkansas) (11)
Municipio de Washington (Carolina del Norte) (2)
Municipio de Washington (Dakota del Norte) (1)
Municipio de Washington (Dakota del Sur) (3)
Municipio de Washington (Illinois) (3)
Municipio de Washington (Indiana) (46)
Municipio de Washington (Iowa) (49)
Municipio de Washington (Kansas) (14)
Municipio de Washington (Míchigan) (3)
Municipio de Washington (Minnesota) (1)
Municipio de Washington (Misuri) (28)
Municipio de Washington (Nebraska) (6)
Municipio de Washington (Nueva Jersey) (5)
Municipio de Washington (Ohio) (44)
Municipio de Washington (Pensilvania) (22)